HMS Agincourt ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Agincourt (1796), ein Linienschiff der Britischen Ostindien-Kompanie, 1814 verkauft
 HMS Agincourt (1817), ein Linienschiff der Royal Navy, 1865 in Vigo umbenannt und 1884 verkauft
 HMS Agincourt (1865), ein Panzerschiff der Minotaur-Klasse von 1865, 1960 abgebrochen
 HMS Agincourt (1913), ein Schlachtschiff, 1924 abgewrackt
 HMS Agincourt (D86), ein Zerstörer der Battle-Klasse, 1974 abgewrackt
 HMS Agincourt (S125), ein nuklearangetriebenes Jagd-U-Boot (SSN) der Astute-Klasse, 2018 beauftragt